Neunhertz ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Neunhertz († 1689), deutscher Maler
 Georg Wilhelm Neunhertz (1689–1749), deutscher Kirchenmaler, Zeichner und Kupferstecher